Циганешти има више значења:

 Циганешти (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Циганешти (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Циганешти (Галац), насеље у округу Галац у Румунији
 Циганешти (Телеорман), насеље у округу Телеорман у Румунији
 Општина Циганешти (Телеорман), општина у округу Телеорман у Румунији